Эдвин Вестербю (; , Ригулди, , Эстония) — шведский борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призёр Олимпийских игр, десятикратный чемпион Швеции (6 раз в греко-римском стиле и 4 раза в вольном) .

Биография 

Родился в Эстонии, в 1944 году в шестнадцатилетнем возрасте бежал из Эстонии в Швецию, где в 1946 году начал заниматься борьбой. По профессии электрик.   

В 1951 году стал чемпионом Швеции и на чемпионате мира по вольной борьбе остался четвёртым. 

На Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки боролся в вольной борьбе в легчайшем весе (до 57 килограммов). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Титул оспаривали 18 борцов.

Эдвин Вестербю даже после необязательного поражения в четвёртом круге, мог рассчитывать на награду, в том числе и на «золото». Однако в следующей встрече потерпел поражение от будущего чемпиона  Сёхати Исии, перебрал штрафных баллов и выбыл из турнира, оставшись на итоговом четвёртом месте. 

В 1955 году на чемпионате мира вновь остался за чертой призёров, четвёртым, но уже по греко-римской борьбе.  

На Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне боролся по греко-римской борьбе в легчайшем весе (до 57 килограммов). Регламент турнира в основном остался прежним, борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Титул оспаривали 13 борцов.

На этих играх Эдвину Вестербю повезло: так как в третьем круге его противник не явился на встречу, в четвёртом кругах оставалось нечётное количество борцов, и он не принимал в нём участия по жребию, таким образом сохранил силы и не оброс штрафными очками. В пятом круге минимально, но победив румынского борца, он вышел в финал с одинаковыми баллами с Константином Вырупаевым. Но в финальной встрече он Вырупаеву уступил, и Вестербю остался с серебряной медалью, единственной наградой борца на крупных международных соревнованиях за его долгую карьеру. 

В разных источниках приводятся разные версии турнирного расклада финальных встреч.

Так, по одним данным  к финалу сложилась ситуация, когда трое борцов вышли с одинаковым количеством штрафных баллов, при этом каждый имел от финалистов по одной победе и одному поражению. Победа была отдана Константину Вырупаеву потому что он победил Франческа Хорвата единогласным решением судей, а Вестербю со счётом 2-1. 

По другим данным  если Вестербю проигрывал Константину Вырупаеву со счётом 2-1, то три борца — Константин Вырупаев, Вестерби и Хорват набирали одно и то же количество штрафных баллов, и таким образом места распределялись бы по весу борцов, при этом среди троих борцов Вестербю был самым тяжёлым и мог рассчитывать только на «бронзу» Меньше чем за минуту до конца встречи Вырупаев-Вестербю шведский борец получил от своего тренера Рудольфа Сведберга команду лечь. Таким образом Вырупаев стал чемпионом, а Вестербю, поскольку победил Франчиска Хорвата в личной встрече, получил «серебро».

В 1958 году на чемпионате мира остался лишь пятым.

На Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме боролся как по греко-римской, так и по вольной борьбе, в легчайшем весе (до 57 килограммов).  Регламент турнира в основном остался прежним, с некоторыми изменениями, а именно за чистое поражение начислялись 4 штрафные баллы, и набравший 6 а не 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Кроме того, был введён ничейный результат встречи с двумя штрафными баллами каждому спортсмену.

В греко-римской борьбе титул оспаривали 28 борцов.

В пятом круге, сведя встречу с чехом Иржи Швецем, из турнира выбыл, заняв итоговое четвёртое место. 

В вольной борьбе титул оспаривали 19 борцов. Проиграв две встречи, Эдвин Вестербю выбыл из турнира. 

В 1962 году был шестым на чемпионате мира и оставил большой спорт. Затем работал тренером в детских и юношеских спортивных школах. 

Живёт в Веллинбю.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Швеции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы легчайшего веса
Иммигрировавшие в Швецию из Эстонии